Ферис има више значења:
 Ферис (Тексас)
 Ферис (Илиноис)